Transformação pode se referir a:

Estatística
 Transformação de dados

Física
Transformação de Galileu
Transformação de Lorentz
Transformação adiabática
Transformação isentrópica
Transformação isobárica
Transformação isócora 
Transformação isocórica 
Transformação isométrica
Transformação isoterma
Transformação isotérmica
Transformação isovolumar
Transformação isovolumétrica
Transformação politrópica

Informática
Transformação de dados

Matemática e geometria
Transformação afim
Transformação de semelhança
Transformação geométrica
Transformação linear

Química
Transformação química

Ver também

Transmigração
Metamorfose
Transmutação

Desambiguação